Hydrocotyle montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer, William Henry Harvey och Otto Wilhelm Sonder. Hydrocotyle montana ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
montana